Jerzy Brunner – lekarz, bakteriolog
 Jerzy Brunner – sportowiec, lekkoatleta